Amerikai Egyesült Államok
 Dayton (Alabama)
 Dayton (Idaho)
 Dayton (Henry megye, Illinois)
 Dayton (LaSalle megye, Illinois)
 Dayton (Indiana)
 Dayton (Iowa)
 Dayton (Butte megye, Kalifornia)
 Dayton (Lassen megye, Kalifornia)
 Dayton (Kentucky)
 Dayton (Maine)
 Dayton (Maryland)
 Dayton (Minnnesota)
 Dayton (Missouri)
 Dayton (Montana)
 Dayton (Nevada)
 Dayton (Newark, New Jersey)
 Dayton (South Brunswick, New Jersey)
 Dayton (New York)
 Dayton (Ohio)
 Dayton (Oregon)
 Dayton (Pennsylvania)
 Dayton (Tennessee)
 Dayton (Texas)
 Dayton (Virginia)
 Dayton (Washington)
 Dayton (Green megye, Wisconsin)
 Dayton (Richland megye, Wisconsin)
 Dayton (Waupaca megye, Wisconsin)
 Dayton (Wyoming)

 Ausztrália
 Dayton (Nyugat-Ausztrália)

 Kanada
 Dayton (Új-Skócia)

Egyéb
 Dayton, családnév
 Dayton, keresztnév
 Dayton, ohiói funkegyüttes